Алексей Алексеевич Французов (род. 16 октября 1971 года) — советский и российский гандболист, чемпион мира 1993 года.

Карьера 
Начал заниматься гандболом в 1983 году в ДЮСШ № 13, первые тренеры - А.П. Штефан и Н.Ф. Власов.

В 1988–96 выступал в составе челябинского «Полёта».

Достижения 
 Чемпион мира - 1993, Швеция.
 Победитель Суперкубка мира - 1995, Германия.
 Чемпион мира среди студентов - 1996, Турция.
 Серебряный призёр чемпионата мира среди студентов - 1994, Санкт-Петербург
 Серебряный призёр чемпионата России - 1993
 Бронзовый призёр чемпионата России - 1994

Образование 
В 1996 окончил УралГАФК.

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты СССР
Гандболисты России
Чемпионы мира по гандболу
Игроки ГК «Динамо» Челябинск